Amb aquest nom es coneixen dos parcs nacionals establerts al voltant de les cascades de l'Iguaçú, a banda i banda de la frontera entre el Brasil i l'Argentina. Foren considerats Patrimoni de la Humanitat el 1986.

 Parc Nacional de l'Iguaçu (en portuguès Parque Nacional do Iguaçu), a la banda brasilera.
 Parc Nacional d'Iguazú (en espanyol Parque Nacional de Iguazú), a la banda argentina.